Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2011 года прошёл 2—3 июля на муниципальном стадионе имени Гжегожа Дунецкого в Торуне (Польша). В те же сроки в итальянском Брессаноне состоялся турнир в Первой лиге, а в португальской Рибейра-Браве — во Второй лиге.

В последний раз в истории зачёт у женщин и мужчин был раздельным, со следующего розыгрыша они боролись уже за общий приз.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 63 многоборца из 11 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Состав лиг на следующий Кубок Европы определялся по сумме выступлений мужской и женской команды каждой страны вне зависимости от лиг, в которых они выступали в 2011 году.

Результаты

Командное первенство 
Впервые в истории сборная России выиграла командный приз одновременно у мужчин и женщин.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 2—3 июля в итальянском Брессаноне.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 2—3 июля в португальской Рибейра-Браве.

Ссылки 
 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 2011 года
Спорт в Польше в 2011 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Торуни